Kornet puede referirse a:

 Frank Kornet, exjugador de baloncesto estadounidense.
 9M133 Kornet, misil antitanque ruso.